Cayo Claudio Pulcro puede referirse a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Cayo Claudio Pulcro (cónsul 177 a. C.).— Cónsul en el año 177 a. C.
 Cayo Claudio Pulcro (cónsul 92 a. C.).— Cónsul en el año 92 a. C.
 Cayo Claudio Pulcro (pretor).— Pretor en el año 56 a. C.